Radio Globo steht für:

 Rádio Globo, Radiosender in Brasilien
 Radio Globo (Honduras), Radiosender in Honduras
 Radio Globo (Italien), Radiosender in Italien